Pedro Jorge Ramos Moreira – calciatore capoverdiano, nato nel 1983
 Pedro António Coelho Moreira – calciatore portoghese, nato nel 1983
 Pedro Ken Morimoto Moreira – calciatore brasiliano, nato nel 1987
 Pedro Manuel da Silva Moreira – calciatore portoghese, nato nel 1989